«Козлиный остров» () — фильм режиссёра Ди Джея Карузо, основанный на книге Брука Кола «Козлы» ().

Сюжет 

Двое детей становятся жертвами шалости и странной «традиции» летнего лагеря: раздетых догола, их оставляют вместе на острове. Но вместо того, чтобы вернуться в лагерь и столкнуться с унижением и насмешками, они решают вместе пуститься в бега. Далее следует трёхдневная одиссея детей, с элементами открытия и самопознания.

В ролях 
 Аннализа Бассо — Грейс
 Чандлер Кентербери — Хоуи
 Рада Митчелл — мать Грейс
 Вэл Килмер — помощник шерифа

Награды 
В 2014 году фильм был номинирован в трёх номинациях премии Young Artist Awards.

Музыка 
Композитор Брайан Тайлер создал для фильма 18 композиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы на английском языке
Экранизации романов США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 2013 года